Cristian Daniel Ledesma – calciatore argentino naturalizzato italiano, nato nel 1982
 Cristian Raúl Ledesma – calciatore argentino, nato nel 1978